Csernus ist der Familienname folgender Personen:

 Mariann Csernus (* 1928), ungarische Schauspielerin
 Sándor Csernus (* 1950), ungarischer Historiker
 Tibor Csernus (1927–2007), ungarischer Maler
 Valér Csernus (* 1948), ungarischer Neuroendokrinologe